Do No Harm steht für:

 Do No Harm (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Do-No-Harm-Ansatz, ein Konzept zur Durchführung von Hilfsmaßnahmen